Васи́лий Соловьёв: Соловьёв, Василий (около 1690 — после 1748) — судостроитель, корабельный мастер ластовых судов майорского ранга.
 Соловьёв, Василий Анатольевич (род. 1975) — российский радио- и телеведущий, спортивный комментатор, актёр, кинопродюсер.
 Соловьёв, Василий Андреевич (1918—2005) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Василий Васильевич (1905—1947) — советский оператор документального кино.
 Соловьёв, Василий Евстафьевич (1923—2002) — советский самбист.
 Соловьёв, Василий Захарович (1909—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Соловьёв, Василий Петрович (1909—1994) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Соловьёв, Василий Флегонтович (1922—2008) — марийский советский партийный деятель.